United Football League – najwyższa klasa rozgrywkowa w piłce nożnej na Filipinach. Od sezonu 2012 składa się z dwóch poziomów rozgrywek (Division 1 i Division 2), po 10 drużyn w każdym. Pierwsza edycja miała miejsce w sezonie 2010. Zastąpiła Filipino Premier League, która funkcjonowała tylko w sezonie 2008.

Drużyny w sezonie 2014

Division 1 
 Global FC
 Green Archers United
 Kaya FC
 Loyola Meralco Sparks
 Manila Nomads
 Pachanga Diliman
 Pasargad FC
 Philippine Army FC
 Stallion FC
 Team Socceroo FC

Division 2 
 Agila FC
 Cebu Queen City United
 Cimarron FC
 Dolphins United
 Forza FC
 Laos FC
 Manila All-Japan
 Philippine Air Force FC
 Philippine Navy FC
 Union Internacional Manila

Mistrzowie Filipin 

Źródło: RSSSF

Statystyka

Stadiony 
Podstawowymi stadionami wykorzystywanymi w United Football League są:

Większość klubów piłkarskich z UFL korzysta ze stadionu Mckinley Hill Football Field o pojemności 4500, który jest dla nich głównym stadionem. Drużyna Manila Nomads swoje domowe mecze rozgrywa na stadionie Nomads Field w Parañaque.

Nagroda złotej piłki 
Nagroda złotej piłki jest nagrodą dla najbardziej wartościowego gracza ligi. Przyznawana jest od sezonu 2012, kiedy do rozbudowano ligę do dwóch poziomów rozgrywkowych. Pierwszym piłkarzem, który zdobył tę nagrodę, był Hiszpan z filipińskim obywatelstwem Carli de Murga grając na pozycji pomocnika w zespole Global FC.

Zobacz też 
 Reprezentacja Filipin w piłce nożnej

Przypisy 

Filipiny